Kasper Larsen kan være:

 Kasper Larsen (håndboldspiller) (født født 18. marts 1989) – dansk håndboldspiller.
 Kasper Larsen (fodboldspiller) (født 25.januar 1993) – dansk fodboldspiller.

Også
 Kasper Klostergaard Larsen (født 22. maj 1983) - dansk cykelrytter.
 Kalle Pimp (Kasper Ejnar Glyngfeldt Larsen) (født 1986) - dansk rapper